Gminy w USA:
 Crow Wing (ang. Crow Wing Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crow Wing (ang. Crow Wing County) – w stanie Minnesota